Считается, что первый вьетнамский девиз правления () был объявлен в 544 году основателем династии ранние Ли, хотя есть основания предполагать, что свои девизы также имели императоры династии Чжао

Таблица

Примечания

Сноски

Комментарии

Литература 
 
 
 Хронологические таблицы по истории Вьетнама с комментариями (опубликовано в сборнике «Три четверти века. Д. В. Деопику — друзья и ученики». М., 2007, с.114-217.

Календари
История Вьетнама